Diria steht für:

 Diria (Municipio), im Departamento Granada, in Nicaragua

Diria ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Hassan Diria (1937–2005), tansanischer Diplomat und Politiker